Микель Баленсиага Оруэсагасти (; 29 февраля 1988, Сумаррага, Испания) — испанский футболист, защитник клуба «Атлетик Бильбао».

Клубная карьера 
Баленсиага начал свою профессиональную карьеру в клубе «Реал Сосьедад», отыграв несколько матчей в составе команды «В» в третьем дивизионе. Тем не менее, в сезоне 2008/09 он перешёл  в стан команды «Атлетик Бильбао».

В 2012 году Баленсиага перешёл в «Реал Вальядолид».

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
«Атлетик Бильбао»
 Обладатель Суперкубка Испании: 2021

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Нумансия»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»